Civilization IV: Warlords — первое дополнение к компьютерной игре Civilization IV, вышедшей летом  года.

Игровой процесс  
Отличия от оригинала:
 Появилась возможность делать другие цивилизации своими вассалами;
 У каждой цивилизации появилось по одному уникальному зданию;
 Восемь новых сценариев;
 6 новых цивилизаций и 10 новых лидеров (включая новых лидеров для уже существующих цивилизаций);
 3 новых чуда света;
 Новая категория великих людей — великие полководцы ();
 3 новых особенности лидеров (Charismatic, Protective и Imperialistic).

Уникальные постройки 

У каждой цивилизации в Warlords есть по уникальному зданию, которое заменяет стандартную постройку и даёт по сравнению с ней дополнительные преимущества.

Сценарии 

 «Пелопоннесская война» (, от 1 до 2 игроков) — афиняне начинают игру с сильной экономикой и властью над морем, но их империя слишком крупная для их армии. Спартанцы имеют мало заморских владений, но обладают могущественной армией. У обеих сторон есть союзные города-государства, обозначенные в игре как вассалы;
 «Объединение Китая» (, от 1 до 5 игроков) — сценарий длительностью 200 ходов, в котором игроку предстоит возглавить одно из государств периода Сражающихся царств и объединить Китай. Вместо религий, сценарий использует кровные узы, распространяемые эмиссарами. ООН заменяет Совет Императора;
 «Завоевания Александра» (, 1 игрок) — сценарий, в котором управляющий Македонией, игрок должен завоевать Персию, Египет и Индию; Александр Македонский присутствует в виде великого полководца (он не может быть убит а лишь ранен на несколько ходов). Вместо институтов власти, игрок может выбирать различные титулы (например, «Александр Выскочка» или «Александр Великий»);
 «Возвышение Рима» (, от 1 до 5 игроков) — кроме римлян, в сценарии присутствуют также карфагеняне, галлы, греки и египтяне;
 «Викинги» (, 1 игрок) — управляя викингами под предводительством Рагнара Лодброка, игрок должен собрать огромную сумму золота; это можно сделать, захватывая города на территории Англии, Ирландии и Северной Франции и возвращая их в обмен на выкуп;
 «Чингисхан» (, 1 игрок) — в этом сценарии игрок управляет монгольской ордой и пытается завоевать азиатские государства или сделать их своими вассалами; на старте монголы не имеют городов, но у них есть 3 юнита-лагеря, которые производят войска; завоевание каждого нового государства открывает доступ к новой технологии;
 «Предзнаменования» (, от 1 до 2 игроков) — альтернативно-исторический сценарий, начинающийся в 1754, в котором французы и британцы ведут борьбу за власть в долине реки Огайо. Игрок принимает роль либо маркиза Дюкейна (Франция) либо Джорджа Вашингтона (Англия). В основе конфликта лежит религия: французские католики сражаются с английскими протестантами. Между молотом и наковальней оказалась цивилизация Ленапе. Между тем приходит весть о появлении Всадников Апокалипсиса;
 «Орда варваров» (, 1 игрок) — в отличие от остальных, этот сценарий не посвящён конкретным историческим событиям, а реализует новую концепцию геймплея — игрок руководит армией варваров, вторгающихся в мир, населённый цивилизованными народами (которым даётся фора от 25 до 100 ходов); экономика и дипломатия фактически отсутствуют, при захвате города варварами он разрушается; войска нанимаются на награбленное золото в лагере варваров, который представляет собой специальный юнит; цель игры — завоевать весь мир.

Ссылки 
 Официальный сайт Civilization IV
 наш-фанатики civfanatics.ru
 Civfanatics
 Wiki-справочник по игре и модостроению
 civru.com
 Civilization IV — обзор на ЛКИ

Civilization
Компьютерные игры 2006 года
Steam-игры
Игры для Windows
Глобальные стратегии
Пошаговые стратегии
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Дополнения к компьютерным играм
4X-игры
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры, изданные 1С
Компьютерные игры, локализованные 1С
Hotseat
Многопользовательские игры